

Ліґота-Ґурна — село в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Ліґота-Ґурна — село в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства